Carlebach ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Carlebach (1872–1954), Buch- und Kunsthändler, Antiquar und Bibliophiler
 Eli Chaim Carlebach (1925–1990), deutsch-amerikanischer chassidischer Rabbiner und Autor
 Elisheva Carlebach, amerikanische Historikerin und Hochschullehrerin 
 Emanuel Carlebach (1874–1927), deutscher Rabbiner und Pädagoge
 Emil Carlebach (1914–2001), deutscher Widerstandskämpfer, Journalist und Politiker (KPD)
 Ephraim Carlebach (1879–1936), deutscher Rabbiner und Schulgründer
 Ernst Carlebach (1838–1923), Buchhändler, großherzoglich badischer Hofantiquar und Vorsitzender des Synagogenrats
 Esther Carlebach (1853–1920), deutsche Dichterin und Schriftstellerin
 Ezriel Carlebach (1908–1956), israelischer Journalist deutscher Herkunft
 Felix F. Carlebach (1911–2008), deutscher Rabbiner
 Hartwig Naphtali Carlebach (1889–1967), deutsch-amerikanischer Rabbiner
 Joseph Carlebach (1883–1942), deutscher Rabbiner und Schriftsteller

 Miriam Gillis-Carlebach (1922–2020), deutsch-israelische Soziologin, Historikerin und Hochschullehrerin
 Neshama Carlebach (* 1974), amerikanische Sängerin
 Salomon Carlebach (1845–1919), deutscher Rabbiner und Politiker
 Salomon Peter Carlebach (1925–2022), US-amerikanischer orthodoxer Rabbiner
 Shlomo Carlebach (1925–1994), deutsch-US-amerikanischer Rabbiner und Sänger

Siehe auch:	

 Höhere Israelitische Schule (auch Ephraim-Carlebach-Schule) in Leipzig
 Synagoge (Lübeck) (Carlebach-Synagoge)
 Karlebach